Wodan může znamenat:

 jméno severského boha Wodana někdy také nazývaného Ódin
 jméno asteroidu v hlavním pásu planetek